Rouche ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Rouche (1934–2021), französischer Mediävist

Siehe auch:
 Rouché